Гней Кальпу́ний Пизо́н ():
 Гней Кальпурний Пизон — римский консул 139 года до н. э.
 Гней Кальпурний Пизон — римский консул-суффект 23 года до н. э.
 Гней Кальпурний Пизон — квестор 65 года до н. э.
 Гней Кальпурний Пизон — римский консул 7 года до н. э.